Мударисов — фамилия; имеет женскую форму Мударисова.
 Мударисов, Миннегали Закирович (23 февраля 1947 — 24 марта 2015) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону.
 Мударисов, Салават Гумерович (род. 29 июля 1969) — российский ученый, руководитель научной школы в области механизации растениеводства.
 Мударисова, Нурия Галихановна (род. 7 ноября 1963) — российская спортсменка, мастер спорта России международного класса.

См. также 
 Мударисово — деревня в Уфимском районе Башкортостана, входит в состав Михайловского сельсовета.